Altingsvalget 1978 blev afholdt på Island den 25. juni 1978.

Politiske valg i 1978
Politiske valg i Island